Slagwerk Den Haag (SDH) (voorheen Slagwerkgroep Den Haag) is een Nederlands ensemble dat bestaat uit vier tot zes slagwerkers. 

Het ensemble is opgericht in 1977 en presenteert zich sinds 2009 onder de naam Slagwerk Den Haag. Inmiddels zijn de leden al een paar keer gewisseld (op dit moment is het ensemble in zijn vierde generatie).
De musici van Slagwerk Den Haag richten zich op het spelen, ontwikkelen en vernieuwen van hedendaagse slagwerkmuziek in de meest uiteenlopende vormen: van bestaand repertoire, via nieuwe opdrachten in samenwerking met componisten, tot onderzoek naar de grenzen en mogelijkheden van georganiseerd geluid en van nieuw instrumentarium. De concertprogramma ’s variëren van grote internationale samenwerkingsverbanden tot kleinschalige laboratoriumprojecten, van kamermuziekconcerten tot jeugdprogramma’s. Jaarlijks geeft het ensemble 5-8 compositieopdrachten. Regelmatig gaat SDH de samenwerking aan met andere ensembles en met andere kunstdisciplines (dans, theater, beeldende kunst). 
Als gespecialiseerd ensemble speelde Slagwerk Den Haag in vrijwel alle landen van Europa, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Argentinië, Korea en Japan.

Repertoire
Hun repertoire omvat de hele westerse literatuur van slagwerkcomposities, van de eerste composities voor slagwerkensemble uit de eerste helft van de twintigste eeuw tot de grote slagwerksextetten van Iannis Xenakis. SDH droeg ook actief bij aan nieuw repertoire door samen te werken met  componisten als Mauricio Kagel, John Cage, Karlheinz Stockhausen en Steve Reich. Daarnaast kent SDH ook een actief opdrachtenbeleid onder zowel meer gevestigde namen uit de nieuwe muziek, als de jongste lichting componisten. Onder anderen de componisten Guo Wenjing, James Wood, Michael Gordon, Peter Adriaansz, Michel van der Aa, Yannis Kyriakides, Seung-Ah Oh, Kate Moore, Christopher Fox en Donnacha Dennehy schreven voor het ensemble. Vaak zijn er nieuwe instrumenten nodig voor een nieuwe compositie, die dan door of voor het ensemble worden gebouwd.

Bezetting
De vaste bezetting bestaat uit Fedor Teunisse, Niels Meliefste, Pepe Garcia,  Frank Wienk en Joey Marijs. Gast- en oud-spelers vullen het ensemble regelmatig aan, zoals Marcel Andriessen. Het artistiek leiderschap is in handen van Fedor Teunisse, zakelijk directeur is Liesbeth Kok.

Externe links
Officiële website

Muziekensemble